Franklin County Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Franklin County Airport (Georgia)
 Franklin County Airport (North Carolina)
 Franklin County Airport (Tennessee)
 Franklin County Airport (Texas)
 Franklin County Regional Airport in Chambersburg, Pennsylvania
 Franklin County State Airport in Highgate, Vermont
 Ozark-Franklin County Airport in Ozark, Arkansas